Осъм може да се отнася за:

 Осъм – река в България;
 Осъм – български кораб.